Монитор (от латински monitor – страж, някой, който предупреждава) – устройство, позволявящо наблюдаване на различни процеси. Например компютърният монитор позволява визуализация на изчисленията, протичащи в компютъра, медицинският монитор извежда непрекъснато информация за здравословните показатели на пациента, аудио-мониторът позволява на сценичните изпълнители да чуват по-добре звука по време на представление и други.

Монитор може да се отнася за:

 Компютърен монитор, устройство за показване на информация
 Монитор, вид тежкоброниран боен кораб
 Корабът „Монитор“
 Вестник Монитор
 Студиен монитор, озвучително тяло (тонколона) в музикално студио